Герцог де Ла-Рока — испанский дворянский титул. Он был создан 24 марта 1793 года королем Испании Карлом IV для Висенте Марии де Веры де Арагона и Энрикеса де Наварры: 7-й графа де ла Рока, 1-го маркиза де Пеньяфуэрте и 1-го графа дель Сакро Романо Империо.

Герцогский титул происходит от титула графа де ла Рока, который был создан в 1628 году. В 1769 году испанский король Карл III возвел графа де ла Рока в ранг гранда Испании.

Герцоги де Ла-Рока

История герцогов де ла Рока 

 Висенте Мария де Вера де Арагон и Энрикес де Наварра (2 августа 1731 — 5 апреля 1813), 7-й граф де ла Рока, , 2-й граф дель Сакро Романо Империо. Супруга — Франсиска Бехарано дель Агила, . Ему наследовала их внучка:
 Виктория Мария Тереса де Вера де Арагон и Нин де Сатрильяс (15 февраля 1798—1855), , 6-я маркиза де Пеньяфуэнте, , маркиза де Софрага, , , , , и 5-я графиня дель Сакро Романо Империо. Супруг — Хуан Гуальберто дель Алькасар и Венеро Буастаманте, 6-й . Ей наследовал их сын:
 Висенте Феррер дель Алькасар и Вера де Арагон (10 февраля 1820 — 25 июля 1878), маркиз дель Валье де ла Палома, , граф де Рекена. Супруга — Мария де ла Консепсьон дель Неро и Саламанка. Ему наследовал их сын:
 Сантьяго дель Алькасар и Неро (10 сентября 1846 — 30 сентября 1891). Холост и бездетен. Ему наследовал его младший брат:
 Хуан Гуальберто дель Алькасар и Неро (17 января 1849 — 9 июля 1935), . Холост и бездетен. Ему наследовала дочь его племянницы Беренгелы Кольядо дель Алькасар:
 Мария дель Милагро Уртадо де Амесага и Кольядо (26 июля 1889—1975), 4-я , маркиза де Софрага, 3-я . Супруг — Хуан Перес де Гусман и Санхуан, 5-й . Бездетен. Ему наследовал его двоюродный брат (сын Мансии Кольядо дель Алькасар):
 Фаусто де Сааведра и де Кольядо (8 июля 1902—1980), 5-й маркиз де ла Лагуна, 3-й маркиз де Виана, 3-й , , 4-й виконт де Харафе, 11-й . Бездетен. Ему наследовал внучатый племянник (внук его сестры Кармен де Сааведара и Кольядо и Эрнандо Фитц-Джеймса Стюарта):
  (род. 15 ноября 1947), 16-й , 14-й , 4-й , 9-й маркиз де Кокилья, маркиз де Софрага, маркиз де ла Лагуна, 14-й граф де Монтихо, 4-й граф де Урбаса, .

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de La Roca

Дворянские титулы Испании